Charleroi kan syfta på följande :

Geograf

Belgien
 Charleroi, stad och kommun  Belgien, i arrondissementet med samma namn, 
 Arrondissement de Charleroi, i provinsen Hainaut i Vallonien i Belgien,

USA
 Charleroi, Pennsylvania, ort i Washington County 
 North Charleroi, ort i Pennsylvania

Annat, relaterat till Charleroi i Belgien

 Bryssel södra Charleroi flygplats
 Charlerois snabbspårväg
 R Charleroi SC, fotbollsklubb

Externa länkar

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar